Сенглера́к, Сенґлерак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південь від Парижа, 85 км на схід від Бордо, 55 км на південь від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 101 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 251,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сенглерак на сайті французького Національного інституту географії
 Сенглерак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сенглерак на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сенглерак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сенглерак на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь